Достопочтенный сэр Уи́льям Бью́эл Ри́чардс (,  — ) — первый главный судья Верховного суда Канады с 1875 по 1879.

См. также 
 Список главных судей Верховного суда Канады

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Верховного суда Канады

Главные судьи Верховного суда Канады